Михаил Мартынюк:
 Мартынюк, Михаил Андреевич (род. 1985) — российский артист балета, премьер театров «Кремлёвский балет» и «Русский балет», заслуженный артист РФ
 Мартынюк, Михаил Миронович (род. 1925) — советский и российский математик и физик, почётный профессор Российского университета дружбы народов.